Tenisowy turniej WTA Bell Challenge 2010 odbył się w dniach 13 września - 20 września w kanadyjskim Québecu na kortach twardych w hali. Pula nagród wyniosła 220 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Faza finałowa

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Linki zewnętrzne

Przypisy 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Kanadzie